Faventinus ist das Cognomen folgender Personen:

 Lucius Pompeius Faventinus, römischer Ritter (Kaiserzeit)
 Marcus Cetius Faventinus, römischer Fachschriftsteller